

Ім'я 
Ко́нрад — чоловіче ім'я німецького походження. Німецькі розмовні та інші форми цього імені: Koni, Kurt, Kony, Konny, Konni, Conny, Cord.

Монархи 
 Конрад (маркграф Монферратський)
 Конрад I (маркграф Мейсену), Конрад Великий
 Конрад I
 Конрад I (герцог Каринтії)
 Конрад I (король Німеччини)
 Конрад II
 Конрад II (герцог Каринтії)
 Конрад III
 Конрад III (герцог Каринтії)
 Конрад IV

Інші особи, відомі за іменем 
 Конрад Марбурзький
 Конрад Невольський
 Конрад з Ліхтенау
 Конрад Цузе

Особи, відомі за прізвищем 
 Конрад Віктор
 Конрад Геснер
 Конрад Дуден
 Конрад Лоренц
 Конрад Планк
 Конрад Поп
 Конрад Стефан
 Конрад Шенк
 Конрад фон Хохштаден

Прізвище 
Конрад — прізвище від імені «Конрад». Німецькі форми цього прізвища: Cuntz, Contz, Kunz, Kuntz, Conrad, Conrads, Konrád:
 Браніслав Конрад (1987) — словацький хокеїст, воротар.
 Віктор Конрад (1876—1962) — австрійський геофізик, сейсмолог, метеоролог.
 Джозеф Конрад (1857—1924) — англійський письменник польського походження.
 Дьордь Конрад (1939) — угорський письменник.
 Йоганн Конрад (1839—1915) — німецький політеконом.
 Кальман Конрад (1896—1980) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Карел Конрад (1899—1971) — чеський журналіст і письменник-фантаст.
 Кент Конрад (1948) — американський політик, сенатор від штату Північна Дакота.
 Микола Конрад (1876—1941) — український священик.
 Микола Конрад (1891—1970) — радянський сходознавець.
 Наталія Конрад (1976) — українська фехтувальниця, чемпіонка світу.
 Отто Конрад (1964) — австрійський футболіст.
 Рудольф Конрад (1891—1964) — німецький генерал.
 Стефан Конрад (1900—1991) — український журналіст, фейлетоніст, громадський діяч.
 Тімоті Аббот Конрад (1803—1877) — американський палеонтолог.
 Франц Конрад фон Гетцендорф (1852—1925) — начальник Генерального штабу Австро-Угорщини.
 Чарлз Піт Конрад (1930—1999) — американський астронавт, учасник місячної експедиції.

Топоніми 

 Конрад — гора (2598 м) в гірському хребті Лібіґ що у Південних Альпах, Нової Зеландії
 Конрад — місто, штат Айова, США
 Конрад — місто, штат Монтана, США

Інше 
 Гермес Конрад — персонаж серіалу «Футурама».

            
Чоловічі імена
Німецькі прізвища